Вениг ( — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Вениг, Богдан Богданович (1837—1872) — российский живописец, участник «бунта четырнадцати», брат Карла Богдановича Венига.
 Вениг, Карл Богданович (1830—1908) — российский живописец, академик, профессор Императорской Академии художеств.